Jelly Jamm – brytyjsko-hiszpańsko serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 1 sierpnia 2011 roku na Kanale MiniMini+, a 12 października 2011 roku na kanale Boomerang  w bloku Cartoonito. Wyprodukowany przez hiszpańskie firmy Vodka Capital, 737 Shaker i RTVE (Radio Television Española). Serial został wykonany techniką trójwymiarową CGI.

Fabuła 
Serial opowiada o losach pięciu przyjaciół o imionach Goomo, Bello, Mina, Rita i Ongo, którzy mieszkają na planecie Jammbo i przeżywają niesamowite i niezwykłe przygody.

Polski dubbing 
Wersja polska: Na Zlecenie MiniMini START INTERNATIONAL POLSKA (odc. 1-26) / SDI Media Polska (odc. 27-76)
Reżyseria: Agnieszka Zwolińska-Składanowska
Dialogi: 
 Agnieszka Farkowska,
 Róża Maczek (odc. 40-52)
Koordynacja produkcji: Ewa Krawczyk
Wystąpili:
 Anna Sztejner – Bello
 Anna Apostolakis-Gluzińska – Goomo
 Katia Paliwoda – Mina
 Joanna Pach-Żbikowska – Rita
 Paweł Szczesny – Król
 Julia Kołakowska-Bytner – Królowa
i inni

Lektor tytułów odcinków: Anna Apostolakis-Gluzińska

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona kreskówki

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010